Korea peut désigner :

Toponymie
Korea désigne en langue anglaise la Corée.

en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Korea, un hameau du powiat d'Otwock 
dans la voïvodie de Lublin
 Korea, un village dans la gmina de Telatyn 
 Korea, un village dans la gmina d'Ulhówek
Au Maroc : 
 Souk Korea (القريعة), un marché aux puces, Magasin de vêtements et Magasin d'ameublement/de décoration intérieure, qui se trouve à la ville de Casablanca.